Владимир Корча́гин:
 Корчагин, Владимир Владимирович (1924—2012) — советский и российский писатель, учёный-геолог.
 Корчагин, Владимир Иванович (род. 1950) — российский астроном.
 Митрополит Лонгин (в миру — Владимир Сергеевич Корчагин; род. 1961) — архиерей РПЦ; митрополит Саратовский и Вольский.